Стародубское — название населённых пунктов в России:
 
 Стародубское — село в Долинском районе Сахалинской области.
 Стародубское — село в Будённовском районе Ставропольского края.